Markt 13 steht für:

 Markt 13 (Dettelbach)
 Markt 13 (Plau am See)
 Neuer Markt 13 (Stralsund)
 Haus Markt 13 (Steinfurt)
 Kaiserswerther Markt 11/13 in Düsseldorf

Siehe auch:
 Alter Markt 13
 Lohgerberhaus in Quedlinburg (Markt 13 und Markt 14)